Liverpool FC deltog säsongen 2012/2013 i Premier League, FA-cupen, ligacupen samt Europa League. Ny manager inför säsongen var Brendan Rodgers, som ersatte den avskedade Kenny Dalglish i juni 2012. Nya A-lagsspelare inkluderade Fabio Borini, Joe Allen, Oussama Assaidi, Nuri Şahin (lån), Daniel Sturridge och Philippe Coutinho. Lagkaptenen Steven Gerrard deltog i 36 av 38 ligamatcher, medan vicekaptenen Jamie Carragher åter blev ordinarie under säsongens andra halva, innan 35-åringen bestämde sig för att avsluta sin karriär. Lagets bäste målskytt blev Luis Suárez, som åter hamnade i rampljuset efter att ha bitit Chelseaspelaren Branislav Ivanović i armen, vilket gav honom tio matchers avstängning.

Säsongen innebar:
 Premier League: 7
 FA-cupen: 4:e omgången
 Engelska ligacupen: Sextondelsfinal
 Uefa Europa League: Sextondelsfinal

Spelartrupp

Målvakter

Backar

Mittfältare

Anfallare

Premier League

Matcher

Interna skytteligan
  Luis Suárez 23
  Daniel Sturridge 10
  Steven Gerrard 9
  Jordan Henderson 5
  Stewart Downing 3
  Philippe Coutinho 3

Tabell

Uppdaterad: 27 maj 2013

Uefa Europa League

Tredje kvalomgången

UEFA Europa League

Tredje kvalomgången

Play off

Gruppspel

Sextondelsfinal

Referenser

2012/2013
Liverpool